Истратово — название населённых пунктов:

Россия 
 Истратово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Истратово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.